Las Chumberas puede referirse a cualquiera de los siguientes topónimos de España:

 Las Chumberas (San Cristóbal de La Laguna), barrio de San Cristóbal de La Laguna.
 Las Chumberas (Las Palmas de Gran Canaria), barrio de Las Palmas de Gran Canaria.